

Geografia 
 Francia
 Cantone di Molliens-Dreuil – divisione amministrativa storica dell'Arrondissement di Amiens
 Molliens-au-Bois – comune nella regione dell'Alta Francia
 Molliens-Dreuil – comune nella regione dell'Alta Francia